Neue Slowenische Kunst
 NSK Ltd. – japoński producent łożysk
 kod IATA portu lotniczego Ałykiele